A Família Real Duo Siciliana é o ramo italiano da Familia Real Espanhola. Existiu desde a junção dos reinos de Nápoles e Sicília em 1816, até 1861, quando foi suprimido pelo Reino da Sardenha, logo depois tornando-se parte do Reino de Itália. 

Atualmente, a soberania da família é disputada entre as linhagens Duo Siciliana e Espanhola, lideradas respectivamente pelos príncipes Carlos, Duque de Castro, e Pedro, Duque de Calabria.

História 

A Família Real Duo Siciliana descendia da Família Real Espanhola. Foi criada pelo rei Fernando I das Duas Sicílias (também conhecido como Fernando III da Sicília e Fernando IV de Nápoles), foi verdadeiramente fundada após a reunificação do Reino das Duas Sicílias em 1816.

A família deu cinco soberanos ao sul da Itália, bem como várias soberanas consorte à Espanha, Áustria, Brasil, França ou norte da Itália. A família foi destronada em 1861 pela Expedição dos Mil, a família continuou a unir-se às dinastias católicas através de frequentes uniões matrimoniais.

Disputa dinástica 
Desde 1960 e com a morte do pretendente Fernando Pio das Duas Sicílias, a antiga família real foi dividida em dois ramos rivais: o mais velho, cujo chefe, Pedro de Bourbon-Duas Sicílias, tem o título de cortesia de Duque da Calábria, e o mais jovem, cujo líder, Carlos de Bourbon-Duas Sicílias, tem o título de cortesia de Duque de Castro.

Por ocasião do casamento, no início do século passado, do príncipe Carlos das Duas Sicílias, avô do príncipe Pedro, Duque de Calábria, com a Infanta Maria das Mercedes da Espanha, irmã mais velha do rei Afonso XIII de Espanha, este ramo da família, que se tornou o ramo mais antigo após a morte do príncipe Fernando Pio, foi (de acordo com o ramo mais jovem) definitivamente excluído do sucessão à coroa das Duas Sicílias pela escritura de renúncia assinada perante um notário em Cannes em 14 de novembro de 1900. O Príncipe Carlos invocou em apoio desta renúncia "as leis, constituições e costumes da família, em aplicação da Pragmática Sanção do Rei Carlos  III" adoptada em 6 de outubro de 1759 que proíbe o herdeiro da Coroa das Duas Sicílias de se inscrever na ordem dinástica da coroa da Espanha. Nesta ocasião, o príncipe abandonou o sobrenome de Bourbon-Duas Sicílias para escolher o de Bourbon e Bourbon e foi feito Infante de Espanha poucos dias antes deste casamento. Mas o nascimento do Príncipe das Astúrias, filho mais velho de Afonso XIII em 1907, (segundo o ramo mais velho) tornou esta renúncia desnecessária e obsoleta.

Com a morte do príncipe Carlos, Duque de Calábria, seu filho, o príncipe Pedro de Bourbon-Duas Sicílias, reivindicou, como seu pai e avô antes dele, a qualidade de chefe da casa de Bourbon-Duas Sicílias. Esta pretensão foi imediatamente contestada pelo seu primo, Carlos de Bourbon-Duas Sicílias, que, entretanto, reiterou a sua pretensão à qualidade de único chefe da casa de Bourbon-Duas Sicílias e Grão-Mestre das Ordens.

Títulos 
No passado, aos diversos membros da família real eram reconhecidos os seguintes títulos honoríficos:

 Sua Majestade (S.M.), reservado ao rei e à rainha;
 Sua Alteza Real (S.A.R.), reservado a os príncipes (filhos e netos de linha masculina do rei e da rainha)
 Sua Excelência (S.E.), outorgado aos restantes membros da família real (geralmente aos filhos e netos dos príncipes), bem como às pessoas que detivessem títulos de nobreza.

Filhos e o filho mais velho do herdeiro do trono das Duas Sicílias tinham o título de Príncipes Real das Duas Sicílias com o estilo de Alteza Real. Outros descendentes agnáticos do Rei, nascidos de casamentos autorizados, tinham o título de Príncipes das Duas Sicílias também com o estilo de Alteza Real.

Membros

A família a data da deposição do rei Francisco II (1861) 

 SM o rei Francisco IISM a rainha Maria Sofia
 SAR o príncipe Luís, Conde de Trani
 SAR o príncipe Afonso, Conde de Caserta
 SAR a princesa Maria Anunciata
 SAR a princesa Maria Imaculada
 SAR o príncipe Caetano, Conde de Girgenti
 SAR a princesa Maria Pia
 SAR a princesa Maria Luísa
 SAR o príncipe Januário, Conde de Caltagirone
 SM a rainha viúva Maria Teresa

Residências

Ver também 

 Casa de Bourbon-Duas Sicílias
 Reino das Duas Sicílias

Casa de Bourbon-Duas Sicílias